Weidner est un nom de famille d'origine germanique notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1730–1799), actrice allemande ;
 Ernst Friedrich Weidner (1891–1976), assyriologue allemand ;
 Gabrielle Weidner (1914–1945), résistante néerlandaise ;
 Johan Hendrik Weidner (1912–1994), résistant néerlandais ;
 Sascha Weidner (1974–2015), photographe allemand ;
 Thorsten Weidner (né en 1967), fleurettiste allemand.

Notes et références 

Homonymie de patronyme germanique